Алексєєв Ігор Вікторович — український політик, Народний депутат України 4, 5, 6, 7-го скликань
 Алексєєв Ігор Сергійович — український політик, Народний депутат України 8-го скликання